L'Altraveu per Castellar, partit polític de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
 Alternativa per Castellbisbal, agrupació d'electors municipalista de Castellbisbal (Vallès Occidental)
 República Democràtica de l'Azerbaidjan (del seu nom en àzeri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti), primer estat modern de l'Azerbaidjan